Wasp:
  — оса.
 Hudson Wasp — американский легковой автомобиль.
 WASP — американский беспилотный летательный аппарат.
 Pratt & Whitney Wasp — семейство американских звездообразных авиамоторов.

Аббревиатуры
 WASP — Белые англосаксонские протестанты.
 W.A.S.P. — американская метал-группа.
 W.A.S.P. — её дебютный альбом, вышедший в 1984 году.
 SuperWASP — телескоп, предназначенный для обнаружения экзопланет.
 WaSP — Web Standards Project — группа веб-разработчиков, пропагандирующих использование веб-стандартов W3C.

В ВС США
 WASP — Женская служба пилотов Военно-воздушных сил США — подразделение ВВС США, существовавшее во время Второй мировой войны;
 USS Wasp (CV-7) — авианосец ВМФ США времён Второй мировой войны;
 Универсальные десантные корабли типа «Уосп» — тип универсальных десантных кораблей в ВМС США.

См. также 
 Оса (значения)